Ephel Duath est un groupe de musique italien.
 L'Ephel Dúath est un lieu imaginaire de l'œuvre de J. R. R. Tolkien, dont Le Seigneur des anneaux, frontière entre le Mordor et le Gondor.